L'édition 2018 du tournoi de tennis de Bol se déroule du 5 au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Tamara Zidanšek remporte l'épreuve en simple. En finale, elle bat Magda Linette, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mariana Duque Mariño et Wang Yafan.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
Tamara Zidanšek remporte le  de sa carrière en simple en WTA 125 en battant en finale Magda Linette.

En double, Mariana Duque Mariño et Wang Yafan remportent leur  ensemble en battant en finale Sílvia Soler Espinosa et Barbora Štefková.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bol
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2018
Bol
Sport en Croatie en 2018
Tennis en juin 2018